Goth  ( gesprochen) steht für:
 früher das Wiegwasser durch die thüringische Stadt Gotha

Goth  ist der Familienname folgender Personen:
 Kurt Goth (1926–1990), deutscher Fußballtorwart
 Mia Goth (* 1993), britische Schauspielerin und Model
 Rolf von Goth (1906–1981), deutscher Schauspieler und Hörspielregisseur
 Toni Goth (1932–2014), deutscher Volksmusiker

Goth (als Ableitung von Gothic  gesprochen) steht für:
 Goth, Anhänger der Gothic-Subkultur, siehe Gothic (Kultur)
 Goth, kurz für Gothic Rock
 Goth: Wristcut Jiken, ein Roman von Otsuichi
 Gotisches Alphabet (ISO-15924-Code)

Siehe auch:
 Goot
 GOT
 God

Abkürzung